Санта Марија Нативитас има више значења:

 Санта Марија Нативитас (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Марија Нативитас (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Марија Нативитас (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Марија Нативитас (Калимаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Марија Нативитас (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Марија Нативитас (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Марија Нативитас (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Санта Марија Нативитас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Нативитас (Санта Марија Нативитас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Нативитас (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санта Марија Нативитас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику